Belgisch rugbyteam (mannen), mannenteam
 Belgisch rugbyteam (vrouwen), vrouwenteam